
Termin -{MEA}- ima više značenja.

 Etanolamin, organsko jedinjenje
 Cistamin ili merkaptoetilamin-2, organsko jedinjenje